Classe S peut faire référence à :

Automobile 
 La Mercedes-Benz Classe S, un modèle produit par Mercedes-Benz à partir des années 1950.

Classes de navires 
 La , une classe de destroyers lancée par la Royal Navy en 1916 ;
 la classe S et T, une classe de destroyers lancée par la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 , différentes classes de sous-marins, dont :
 classe S, une  classe de trois sous-marins commandée par  la Royal Navy propulsée par moteur Diesel, et construite juste avant la Première Guerre mondiale ;
 classe S, initialement conçue et construite au cours de la modernisation des flottilles sous-marines de la Royal Navy au début des années 1930 pour répondre à la nécessité de pouvoir patrouiller dans les eaux restreintes de la mer du Nord et la mer Méditerranée ;
 classe S, une classe de 51 sous-marins de l'US Navy conçus par General Dynamics Electric Boat et construits entre 1918 et 1925 ;
 classe S, une classe de 9 sous-marins de la Regia Marina, composée de U-Boote de type VII-C, une classe de sous-marins océaniques allemands caractérisée par une bonne manœuvrabilité et une plongée rapide.

Autres 
 Esu, aussi nommé "Class S", une pratique sociale et un genre littéraire au Japon ;
 Amplificateur de classe S, un type d'amplificateur ;
 Classe S en astronomie, un type spectral d'étoiles.